Fischhaus ist der Ortsname von

 Fischhaus (Abenberg), Ortsteil der Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Fischhaus (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Fischhaus (Büchelberg), zum Ort Büchelberg (Gunzenhausen) gehöriger Wohnplatz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Fischhaus (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fischhaus (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Fischhaus (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Fischhaus (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Fischhaus (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fischhaus (Schwarzenbach), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Fischhaus (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Fischhaus (Trommetsheim), zum Ort Trommetsheim gehöriger Wohnplatz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Fischhaus (Waldenburg), Wohnplatz im namengebenden Stadtteil von Waldenburg (Württemberg), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rettungshaus zum Fischhaus, ein Kinderheim der Stadt Meiningen, jetzt Gemeinde Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Dresdner Heide#Fischhaus in der Dresdner Heide
 Fischerhaus
 Fischhäusel
 Fischheim